Le Songe peut désigner :

 Le Songe (), pièce de théâtre d'August Strindberg parue en 1901 ;
 Le Songe, roman d'Henry de Montherlant paru en 1922 ;
 Le Songe (Ett drömspel), téléfilm d'Ingmar Bergman diffusé en 1963 ;
 Le Songe (), téléfilm d'Edward Bennett de la série télévisée Hercule Poirot, diffusé en 1989.

Voir aussi 

 
 
 
 

Homonymie de titre